Arismendi ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Arismendi (* 1962), venezolanische Komponistin
 Diego Arismendi (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Arismendi (Fußballspieler, 1993) (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Arismendi (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 José Loreto Arismendi (1898–1979), venezolanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Luisa Cáceres de Arismendi (1799–1866), venezolanische Nationalheldin während des Unabhängigkeitskrieges
 Matías Arismendi (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Rodney Arismendi (1913–1989), uruguayischer Politiker und marxistischer Theoretiker

Arismendi bezeichnet folgende Orte und Verwaltungseinheiten:
 Arismendi (Nueva Esparta), Gemeinde (Municipio) im venezolanischen Bundesstaat Nueva Esparta
 Arismendi (Barinas), Gemeinde (Municipio) im venezolanischen Bundesstaat Barinas
 Arismendi (Sucre), Gemeinde (Municipio) im venezolanischen Bundesstaat Sucre
 Arismendi (Stadt), Stadt im venezolanischen Bundesstaat Barinas

Siehe auch:
 Arizmendi